Vikingamonument och platser är ett transnationellt tentativt världsarv som är tänkt att samla ett antal fornminnen knutna till Vikingatidens kultur i Danmark, Island, Lettland, Norge, Sverige och Tyskland. Följande objekt är tänka att ingå i världsarvet:

Danmark
Jellingemonumenten: Jelling kyrka, Jellingestenarna, Jellingehögarna samt besökscentret Kongernes Jelling (världsarv sedan 1994)
Trelleborgarna Aggersborg, Fyrkat och Trelleborg

Island
Þingvellir nationalpark (världsarv sedan 2004)

Lettland
Grobin

Norge
Vestfolds skeppsgravar
Hyllestads kvarnstenbrott

Sverige
Birka och Hovgården (världsarv sedan 1993)

Tyskland
Danevirke
Hedeby

Referenser

 
Tentativa världsarv i Danmark
Tentativa världsarv i Island
Tentativa världsarv i Lettland
Tentativa världsarv i Norge
Tentativa världsarv i Sverige
Tentativa världsarv i Tyskland